Принц Педру Гастан Орлеан-Браганса  (; ; 19 февраля 1913, Э, Франция — 27 декабря 2007, Вильяманрике-де-ла-Кондеса, Испания) — представитель бразильской императорской династии Орлеан-Браганса, глава Петрополисской линии Бразильского императорского дома (29 января 1940 — 27 декабря 2007).

Полное имя — Педру де Алькантара Гастан Жуан Мария Фелипе Лоренцо Умберто Мигель Габриэль Рафаэль Гонзага де Орлеан и Браганса и Добрженски де Добржениц.

Биография 
Родился 19 февраля 1913 года в городе Э на севере Франции. Старший сын принца Педру де Алькантары Орлеан-Браганса (1875—1940) и его жены, чешской графини Элизабет Добрженски де Добржениц (1875—1951). Он провёл свою юность в Европе и в парижском доме своей семьи в Булонь-Бийанкур. «У меня очень хорошие воспоминания о моих бабушке и дедушке… В эмиграции во Франции я всегда воспитывался с мыслями о Бразилии, а не Франции или Португалии…»

В 1920 году после отмены президентом Эпитасиу Песоа закона об изгнании императорской семьи 7-летний Педру с родителями впервые посетил Бразилию. В 1922 году по случаю празднования столетия независимости Бразилии принц вторично побывал на родине.

За несколько лет до своей смерти в 1940 году принц Педру де Алькантара (отец Педру Гастана) заявил бразильской газете: «Моя отставка не была действительна по многим причинам: кроме того, она не была наследственной отставкой».

В 1940 году после смерти своего отца принц Педру Гастан Орлеан-Браганса, пользуясь поддержкой инфанта Альфонсо, герцога Калабрийского, и инфанта Хуана, графа Барселонского, объявил себя главой Бразильской императорской династии. Его позицию поддержал профессор факультета права Университета Сан-Паулу Франциско Морато, который признал отречение отца Педру Гастана не действительным с юридической точки зрения. Профессор Пауло Ногейра да Сильва в 1990-х годах опубликовал доклад о том, что отречение его отца недействительно по всем возможным аспектам бразильского закона.

По окончания Второй Мировой войны принц Педру Гастан Орлеан-Браганса с семьей вернулся из эмиграции в Бразилию, где поселился в городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро).

В 1945 году принц Педро Гастан Орлеан-Браганса отказался от своих прав на титул «герцога Браганса», чтобы укрепить позиции своего зятя, принца Дуарте Нуну, герцога Браганса (1907—1976), мужа его младшей сестры Марии Франциски Орлеан-Браганса (1914—1968), в качестве наследника королевского престола Португалии.

В 1993 году во время бразильского конституционного референдума о будущей форме государственного устройства в Бразилии принц Педру Гастан Орлеан-Браганса был одним из активных сторонников восстановления монархии. На референдуме монархисты потерпели поражение, получив 13,2 % голосов против 66 % голосов республиканцев. После провала на референдуме принц отошел от политики и отклонил инициативу некоторых своих сторонников по созданию монархической партии в Бразилии. Позднее Педру Гастан Орлеан-Браганса переехал в поместье своей жены в Вильяманрике-де-ла-Кондеса, Испания.

27 декабря 2007 года 94-летний принц Педру Гастан Орлеан-Браганса скончался в Испании. Ему наследовал его старший сын, принц Педру Карлуш Орлеан-Браганса (род. 1945).

Брак и дети 
18 декабря 1944 года в Севилье принц Педру Гастан Орлеан-Браганса женился на принцессе Марии де ла Эсперансе Бурбон-Сицилийской (14 июня 1914 — 8 августа 2005), младшей дочери принца Карлоса Бурбон-Сицилийского (1870—1949) и принцессы Луизы Орлеанской (1882—1958). Супруги имели шесть детей:

 Принц Педру Карлуш Орлеан-Браганса (род. 31 октября 1945), глава Петрополисской линии бразильского императорского дома с 27 декабря 2007 года
 Принцесса Мария да Глория Орлеан-Браганса (род. 13 декабря 1946), 1-й муж с 1972 года кронпринц Югославии Александр Карагеоргиевич (род. 1945). В 1985 году супруги развелись. В том же 1985 году вторично вышла замуж за испанского аристократа, Игнасио де Медина и Фернандес де Кордова, 19-го герцога Сегорбе (род. 1947).
 Принц Альфонсу Дуарте Орлеан-Браганса (род. 25 апреля 1948), дважды женат, двое детей от первого брака
 Принц Мануэль Альваро Орлеан-Браганса (род. 17 июня 1949), был женат на Маргарет Хаффнер (1977—1995), двое детей
 Принцесса Кристина Мария Орлеан-Браганса (род. 16 октября 1950), была дважды замужем, детей нет
 Принц Франциско Умберто Орлеан-Браганса (род. 9 декабря 1956), дважды женат, трое детей.

Генеалогия

Награды 
  Большой крест Ордена Педру I
  Большой крест Ордена Розы
  Большой крест Константиновского ордена Святого Георгия
  Ордена Святого Януария
  Большой крест Ордена Спасителя
  Большой крест Чести и Преданности Мальтийского ордена

Примечания

Ссылки 
 Brazilian Constitutional Monarchy Historic-Cultural Website
 Brilliant Match — Time Magazine 
 Elisabeth Dobrzensky von Dobrzenicz «Empress of Brazil»
 Royal Ark

!colspan="3" style="background: #FBEC5D;"| Бразильская императорская династия Орлеан-Браганса Дата рождения: 19 февраля 1913; Дата смерти: 27 декабря 2007
|- style="text-align:center;"
|width="30%" align="center" rowspan="2"| ПредшественникПедру де Алькантара Орлеан-Браганса
|width="40%" style="text-align: center;"|  Глава Бразильского императорского дома 29 января 1940 — 27 декабря 2007
|width="30%" align="center"| Преемник Педру Карлуш Орлеан-Браганса
|}

Дети от морганатических браков
Педру Гастан
Педру Гастан
Кавалеры ордена Розы (Бразилия)